Het tennistoernooi van Wimbledon in 1994 bij de vrouwen werd voor de 101e keer gehouden. De Spaanse Conchita Martínez won het toernooi voor de eerste maal door in de finale de Amerikaanse Martina Navrátilová met 6-4, 3-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (eerste ronde)
  Arantxa Sánchez Vicario (vierde ronde)
  Conchita Martínez (winnares)
  Martina Navrátilová (finale)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Kimiko Date (derde ronde)
 n/a 
  Natallja Zverava (eerste ronde)
  Lindsay Davenport (kwartfinale)

  Gabriela Sabatini (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (derde ronde)
  Anke Huber (tweede ronde)
  Zina Garrison-Jackson (kwartfinale)
  Amanda Coetzer (vierde ronde)
  Sabine Hack (eerste ronde)
  Magdalena Maleeva (tweede ronde)
  Helena Suková (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1994